Jedburgh est une opération menée par les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait pour objectif de coordonner l'action des maquis avec les plans généraux du Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force et d'équiper les résistants, en France et aux Pays-Bas, en vue d’immobiliser les forces de l'Axe loin des côtes au moment du débarquement de Normandie. Chaque équipe comprenait trois membre, un chef d'équipe, un adjoint, et un opérateur radio. L'article principal Opération Jedburgh donne les informations générales sur cette opération.

Les équipes Jedburgh qui furent constituées pour cette opération sont présentées ici, en deux tableaux :
 liste des équipes : ce tableau indique, pour chaque équipe, les renseignements principaux relatifs aux lieux et aux dates de sa mission ;
 composition des équipes : ce tableau donne les renseignements sur les membres de chaque équipe.

Liste des équipes 
Le tableau suivant présente la liste des équipes envoyées en France et aux Pays-Bas, à partir du , dans le cadre de l'opération Jedburgh menée par les Alliés.

La colonne FFI précise la région par le code des Forces françaises de l'intérieur. L’indication de la Date de départ est précédée par le délai par rapport à la nuit du déclenchement du débarquement (D day = 5/6 juin 1944).

Composition des équipes 
Les équipes sont rangées par ordre alphabétique. Pour chaque soldat, sont indiqués :
 colonne 1, Nom de l'équipe : le nom de code de l'équipe à laquelle il appartient ;
 colonne 2, Rôle : son rôle dans l'équipe (1=chef d'équipe ; 2=second ; R=radio ; I=instructeur ; S=supplément) ;
 colonne 3, Nationalité - Grade ;
 colonne 4, Prénom, et le cas échéant le surnom familier entre parenthèses ;
 colonne 5, Nom ; les noms entre crochets sont ceux de Jeds non déployés ou de non Jeds ;
 colonne 6, Pseudos. Le pseudo SFHQ est donné entre guillemets. Il est précédé, pour les Français, par le pseudo BCRA ;
 colonne 7, Photo : le cas échéant, un lien vers un site, interne ou externe (par exemple SFRoH, Special Forces Roll of Honour), qui contient des photographies.
Le paragraphe Sources et liens externes en fin d'article donne accès à des photographies des protagonistes. Les noms de ceux qui sont dans ce cas sont signalés en gras dans le tableau.
Sur les points où les sources utilisées divergent, les variantes peuvent être indiquées.

Sources et liens externes 
 Will Irwin, Les Jedburghs, l'histoire secrète des Forces spéciales alliées en 1944, traduit de l'anglais (États-Unis) par Antoine Bourguilleau, Perrin, 2008, .
 Anne-Aurore Inquimbert, Les équipes Jedburgh (juin-décembre 1944). Le rôle des services spéciaux alliés dans la Résistance intérieure française, Lavauzelle, 2006, 172 pages.
 Bertrand Souquet (Association des anciens Jedburgh français), Les Jedburgh, in Symboles et Traditions,  n° 191, juillet-août-septembre 2004, p. 31-52. Cette source permet de corriger quelques erreurs de Will Irwin, car elle s'appuie sur les archives, notamment :
 Service historique de la Défense = série K (Fonds privés et entretiens), 1 K 374 (fonds privé du général Henri Ziegler)
 Archives Nationales :
 Série 3 AG 2 (archives du BCRA), 3 AG 2 473 à 584 (rapports des équipes) ;
 Série 72 AJ, documents du Comité d'Histoire de la deuxième guerre mondiale), 72 AJ 84 (quelques rapports d'équipes).
 Photographies accessibles sur le site Special Forces Roll of Honour : FREDERICK, IVOR, divers

Notes 

Liste Equipes Jedburgh